Amati steht für:

 Amati (Geigenbauer), italienische Geigenbauerfamilie
 Amati Kraslice, tschechischer Hersteller von Blasinstrumenten
 (19183) Amati, Asteroid des Hauptgürtels

Amati ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Amati (* 1958), italienischer Diplomat
 Andrea Amati (1505–1577), italienischer Geigenbauer, Begründer der Amati-Dynastie
 Antonio Amati († 1607), italienischer Geigenbauer 
 Carlo Amati (1776–1852), italienischer Architekt
 Daniele Amati (* 1931), italienischer theoretischer Teilchenphysiker
 Edmondo Amati (1920–2002), italienischer Filmproduzent
 Federico Pedini Amati (* 1976), san-marinesischer Politiker
 Giacinto Amati (1778–1850), italienischer katholischer Theologe
 Giovanna Amati (* 1962), italienische Automobilrennfahrerin

 Nicola Amati (1596–1684), italienischer Geigenbauer
 Pasquale Amati (1716–1796), italienischer Gelehrter
 Silvia Amati Sas (* 1930), argentinisch-schweizerisch-italienische Psychoanalytikerin